Marrowbone ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marrowbone (Kentucky)
 Marrowbone (Tennessee)
 Marrowbone Heights (Virginia)

Marrowbone steht für:
 Marrowbone, Originaltitel des spanischen Spielfilmes Das Geheimnis von Marrowbone von Sergio G. Sánchez (2017)